Borbás Mária (1930–2020) József Attila-díjas író, műfordító, kiadói szerkesztő
 Borbás Mária (1968) televíziós műsorvezető
 Borbás Mária magyar modell, manöken